Лаксо (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Лаксо — місто у Швеції, у лені Еребру.